«Amandi» puede referirse a:

en España 
 (Santa María de) Amandi (C.P. 27423), parroquia del municipio gallego de Sober, Lugo.
 Amandi (C.P. 33311), parroquia del concejo de Villaviciosa, Asturias.
 Amandi, tipo de vino correspondiente a la Denominación de Origen Ribeira Sacra.
Amandi: Aldea de La parroquia de San Vicente de Pombeiro- Panton- Lugo- Galicia- España
Fue el primer pueblo vitivinícola que abasteció de su zona de bancales llamado "A Cabreira", a la casa del Conde de Lemos...

en Paskistán 
 Amandi, en la provincia de Jaiber Pastunjuá.